Любомира Бачева (родилась 7 марта 1975 года в Софии, Болгария) — болгарская теннисистка.
 Победительница 2 турниров WTA в парном разряде.

Общая информация 
Любомира — потомственная теннисистка: её мать — Мария Чакарова Бачева — была неоднократной чемпионкой страны, участвовала в турнирах Большого шлема, призывалась в сборную страны; её брат — Теодор Бачев — также успел провести несколько лет в элитных теннисных соревнованиях и поиграть за сборную страны. После окончания игровой карьеры оба работали тренерами — сначала в Германии, а затем на родине — основав в 2003 году собственную академию.

Любомира в теннисе с пяти лет. По ходу своей игровой карьеры болгарка некоторое время тренировалась под руководством своего супруга — Анатолия Стоянова.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (25)

Победы (9)

Поражения (16)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров WTA в парном разряде (0)

Победы (0)

Поражения (2)

Финалы турниров ITF в парном разряде (28)

Победы (11)

Поражения (17)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1975 году
Родившиеся 7 марта
Родившиеся в Софии
Теннисисты Болгарии
Теннисные тренеры Болгарии